

Enseignement 
 , université australienne, dans l'État de Victoria.

Patronyme 

 Algernon Swinburne (1837-1909), poète anglais ;
 Henry Swinburne (1743-1803), écrivain et voyageur anglais ;
 Kay Swinburne (1967-), femme politique britannique ;
 Nora Swinburne (1902-2000), actrice anglaise ;
 Richard Swinburne (1934-), philosophe anglais.